Seznam občin departmaja Yonne zajema 453 občin.

Yonne